Kongres Konserwatywny – cykl konferencji naukowych, organizowanych corocznie przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Spotkanie ma charakter jednodniowej konferencji, organizowanej w październiku każdego roku. XVIII Kongres Konserwatywny miał miejsce 18 września 2021 roku.

Cele 
Kongres ma charakter forum naukowo-publicystycznego, poświęconego rozmaitym aspektom życia społecznego i politycznego. Jako prelegenci występują polscy i zagraniczni naukowcy, związani ze środowiskami konserwatywnymi. W kolejnych edycjach kongresu swoje referaty wygłosili m.in. Sławomir Olejniczak, prof. Roberto de Mattei, s. Michaela Pawlik OP, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jose Antonio Ureta, Jerzy Kwaśniewski, ks. Guy Pagès, ks. dr Marcin Dąbrowski, prof. Piotr Jaroszyński, dr Lech Haydukiewicz, Julio Loredo, prof. Paweł Skrzydlewski, Sławomir Skiba, prof. Roman Konik, prof. Jacek Bartyzel.

Przypisy

Bibliografia 
 

Konserwatyzm
Konferencje naukowe
Katolicyzm w Polsce